Толстая, Мария:
 Толстая, Мария Львовна (Оболенская; 1871—1906) — переводчица, деятель просвещения.
 
 Толстая, Марья Фёдоровна (Каменская; 1817—1898) — русская писательница, мемуаристка.